Assessor är ett släkte av fiskar. Assessor ingår i familjen Plesiopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar